Ayora kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Ayora (ort), Valencia, Província de València, 
 Ayora (kommun), Valencia, Província de València, 

Robotskapade Spanienförgreningar